Personen
 De Vos (achternaam), een Nederlandstalige achternaam
 De Vos (I), adellijk geslacht uit Brunssum
 De Vos (II), geslacht opgenomen in het Nederland's Patriciaat

 Gebouwen
 De Vos (molen), molen in de Nederlandse gemeente Steenbergen
 Godshuis De Vos, gebouw in Belgische stad Brugge
 Bierbrouwerij De Vos, een voormalige bierbrouwerij in Haarlem

 Varia
Van den vos Reynaerde, middeleeuws dierenepos

Zie ook 
Vos
Devos